Франкенберг ():

 Франкенберг, Абрахам фон (1593—1652) — немецкий мистик и поэт.
 Франкенберг, Джойс Пенелопа Вильгельмина (более известна под псевдонимом Джейн Сеймур; род. 1951) — британская актриса, продюсер и писательница.
 Франкенберг (Эдер) — город в Германии, в земле Гессен.
 Франкенберг (Саксония) — город в Германии, в земле Саксония.